Sarah Kérynia est une actrice de théâtre et écrivaine française née le .

Bibliographie 
 Point de fuite, éditions Fidel Anthelme X, 2001.
 On a toujours été séparés, éditions Fidel Anthelme X, coll. "La motesta", 2005.
 Les miettes, éditions précipitées, 2007.
 Rappel, le Bleu du ciel, coll. "Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne", 2007.
 Point de fuite suivi de D'un lieu, éditions Fidel Anthelme X, coll. "La motesta", 2010.
 La Sainte-Victoire de loin en proche, avec Olivier Domerg (écrivain poète, éditeur), Jean-Marie Gleize (poète), Eric Bourret (photographe), Brigitte Palaggi (photographe), Patrick Sainton (Plasticien) et Véronique Vassiliou, Editions contre-Pied / Autres & Pareils, T.35-36, 2012,

Références 

Naissance en décembre 1972
Poétesse française du XXIe siècle